Svalgen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svalgen (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (73,7 ha)
Svalgen (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (9,76 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn